Die Weltmeisterschaften im Gerätturnen werden seit 1903 ausgetragen. Zunächst starteten nur Männer, seit 1934 nehmen auch Frauen an den Wettkämpfen teil. 
International wird das Gerätturnen genauso wie Allgemeines Turnen, Trampolinturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Sportaerobic und Sportakrobatik durch die Fédération Internationale de Gymnastique (FIG, Internationaler Turnverband) und die Union Européenne de Gymnastique (UEG, Europäische Turnunion) vertreten.

Austragungsorte 

(* 1994 fanden die Mannschafts- und Einzelwettbewerbe bei getrennten Weltmeisterschaften statt. Während die Einzel-Finals im April in Brisbane ausgetragen wurden, starteten die Mannschaftswettkämpfe im November in Dortmund.)

Medaillenspiegel

Erfolgreichste Medaillengewinner

Siehe auch 
 Turn-Europameisterschaften (Gerätturnen)
 Liste der Turn-Weltmeister (Gerätturnen)
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik

Weblinks 
 www.sport-komplett.desport-komplett/sportarten/index_sportarten.htm

Einzelnachweise